Ernest "Larry" Brown (1901-1972), giocatore di baseball statunitense
 Larry Leslie Brown (n. 1940), giocatore di baseball statunitense
 Lawrence Harvey Brown (n. 1940), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Lawrence Brown jr. (n. 1947), giocatore di football americano statunitense
 Larry Brown (n. 1949), giocatore di football americano statunitense
 Larry Brown (n. 1951), scrittore statunitense
 Larry Brown jr. (n. 1969), giocatore di football americano statunitense